I membri della famiglia Savoia-Vaud costituirono un ramo cadetto di Casa Savoia che governò nel corso del XIII e del XIV secolo su gran parte degli attuali cantoni svizzeri di Vaud e di Friburgo con il titolo di baroni, dando forma ad uno stato largamente autonomo (la Baronia del Vaud per l'appunto), che successivamente venne incorporato negli altri domini sabaudi.

Tavola genealogica

Note

Voci correlate 
Casa Savoia
Tavole genealogiche di Casa Savoia

Casa Savoia